

Lokalizacja

Niemcy 
 Mittelstetten – dzielnica Landsberg am Lech
 Mittelstetten – dzielnica Schwabmünchen
 Mittelstetten – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Fürtsenfeldbruck